Cartoline (Postcards) – romanzo di Annie Proulx del 1992
 Cartoline  – singolo dei Ridillo del 1995, dall'album Ridillo

Pagine correlate 
 Cartolina